Змагання з бігу на бігу на 1500 метрів у чоловіків на Літніх Олімпійських іграх 2008 року у Пекіні проходили з 15 по 19 серпня 2008 року на Пекінському національному стадіоні.

Медалісти

Кваліфікація учасників 
Національний олімпійський комітет (НОК) кожної країни мав право заявити для участі у змаганнях не більше трьох спортсменів, які виконали норматив А (3:36,60) у кваліфікаційний період з 1 січня 2007 року по 23 липня 2008 року. Також НОК міг заявити не більше одного спортсмена з тих, що виконали норматив B (3:39,00) у той же період. Кваліфікаційні нормативи були встановлені ІААФ.

Рекорди 
 Дані наведено на початок Олімпійських ігор.

Змагання

Результати

Перший раунд 
У півфінал потрапляють по п'ять найкращих спортсменів з кожного забігу, плюс 4 спортсмени, що показали найкращий час, але не потрапили у п'ятірку найкращих.

Півфінали 
У півфінал потрапляють по п'ять найкращих спортсменів з кожного забігу, плюс 2 спортсмена, що показали найкращий час, але не потрапили у п'ятірку найкращих.

Перший півфінал 

17 серпня 2008 — 21:55

Другий півфінал 

17 серпня 2008 — 22:04

Фінал 

19 серпня 2008 — 22:50

Примітки

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на сайті Світової легкої атлетики 

Чоловіки
Чоловіки